Hirtenturm steht für
 Hirtenturm (Blankenheim)
 Hirtenturm (Coburg)